

Personaggi immaginari 
 John Marston – personaggio della serie di videogiochi Red Dead

Persone 
 John Marston – giocatore di cricket inglese
 John Marston – generale statunitense
 John Marston – imprenditore britannico
 John Marston – marinaio statunitense
 John Marston – poeta, drammaturgo e scrittore inglese
 John "Jack" Marston – giocatore di rugby a 13 inglese
 John Westland Marston – drammaturgo e critico letterario inglese